Садиба — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Вязовской волости.

География 
Расположена к востоку от озера Ходшо, в 67 км к северо-западу от города Новосокольники и в 2 км к юго-западу от волостного центра, деревни Вяз.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 26 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района